Ubungsraum e пети демо албум на Absurd с времетраене 9 минути и 2 секунди, издаден през месец декември 1994 година.

Песни

Източници

Външни препратки 
 Ubungsraum // Metallyrica 
 Ubungsraum  // Dark-world.ru 

Албуми на Absurd
Музикални албуми от 1994 година